Herrenhof steht für:

 Fronhof, herrschaftlicher Gutshof im System der Grundherrschaft
 Café Herrenhof, Wiener Kaffeehaus, in den 1920er und 1930er Jahren als Treffpunkt von Schriftstellern bekannt
 Burgstelle Herrenhof, hochmittelalterliche Befestigung auf einem Hügel in der Ortslage der Gemeinde Lichtentanne (Probstzella) im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen

Herrenhof ist der Name folgender Orte:

 Herrenhof, Gemeinde im Landkreis Gotha, Thüringen
 Herrenhof (Amt Neuhaus), Ortsteil der Gemeinde Amt Neuhaus in Niedersachsen
 Ortsteil Stendell-Herrenhof der Stadt Schwedt/Oder im Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Herrenhof TG, frühere Ortsgemeinde im Kanton Thurgau, heute Teil der politischen Gemeinde Langrickenbach
 Herrenhof (Mußbach), denkmalgeschützter Gebäudekomplex in Mußbach, einem Ortsteil von Neustadt an der Weinstraße

Siehe auch:

 Domherrenhof